Brigáda je slovo s řadou významů:

 brigáda (jednotka) – vojenská jednotka složená obyčejně ze 2-5 praporů či pluků
 tanková brigáda (Tanková brigáda, československý film z roku 1955)
 pěší brigáda
 cyklistická brigáda
 jezdecká brigáda
 Brigáda (seriál)
 brigáda (přivýdělek) – specifický typ pracovní činnosti
 brigáda socialistické práce – typ socialistického soutěžení

Externí odkazy